Old ways (album van Neil Young), door Neil Young ook Old ways II genoemd (1985), album van Neil Young
 Old ways (single van Neil Young) (1985), single van Neil Young